Граф Николо Габриэлли ди Кверчита (итал. Nicolò Gabrielli di Quercita; 21 февраля 1814, Неаполь,Королевство Обеих Сицилий — 14 июня 1891, Париж, Франция) — итальянский композитор и дирижёр.

Биография 
Его семья была родом из Губбио в Папской области. В молодости он изучал музыку в Неаполе, в консерватории Сан-Пьетро-а-Майелла, где одним из его учителей был Гаэтано Доницетти. Среди его произведений — оперы-буффа, комедии, мелодрамы и балеты. В 1840 году занял пост директора театра Сан-Карло.

В 1854 году французский император Наполеон III пригласил Габриэлли в Париж, где он был награждён орденом Почетного легиона (1864) и умер в 1891 году. Похоронен на кладбище Пер-Лашез.

Ссылки 
 

Композиторы Италии
Дирижёры Италии
Оперные композиторы Италии
Композиторы-романтики
Похороненные на кладбище Пер-Лашез